Utopia () — девятый студийный альбом исландской певицы Бьорк, выпущенный 27 ноября 2017 года на лейбле One Little Indian. Продюсером выступила сама певица, а также венесуэльская музыкантка Арка.

Альбом, исполненный в жанре фолктроника и авангарда, объединяет в себе электронное звучание с обильным использованием струнных и духовых инструментов, в частности флейты.

Пластинка получила высокие оценки мировых критиков.

Список композиций 
Во всех треках, кроме «Features Creatures» и «Paradisia», Арка является приглашённым артистом.

Стандартное издание

Винил-издание

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Бьорк
Альбомы One Little Indian Records
Альбомы фолктроники